Justin Friedrich Wilhelm Iken ist der Name folgender Personen:

*Justin Friedrich Wilhelm Iken (1726–1805), deutscher Jurist, Bremer Senator und Bürgermeister
 Justin Friedrich Wilhelm Iken (1785–1866), Bremer Senator